Bödefeld steht für:

 Bödefeld, Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Bödefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Lasse Bödefeld (* 1999), deutscher Eishockeyspieler
 Theodor Bödefeld (1898–1959), deutscher Elektrotechniker

Siehe auch:
 Herr von Bödefeld, eine Puppe in der Sesamstraße